Ктулху:

 Ктулху — исполинское морское чудовище.
 Ктулху (макула) — характерная деталь поверхности Плутона.
 Ктулху (фильм) — американский фильм 2007 года.

См. также 
 Зов Ктулху (значения)